Forer ist der Familienname folgender Personen:

 Albuin Forer (1912–1975), Südtiroler Politiker
 Alois Forer (1909–2001), österreichischer Organist und Hochschullehrer
 Bertram R. Forer (1914–2000), US-amerikanischer Psychologe
 Heinrich Forer (1913–1997), Südtiroler Weihbischof
Johann Rudolf Philipp Forer (1598–1666), Schweizer evangelischer Geistlicher
Renward Forer (1578–1625), Schweizer Kirchenmaler und Tuchhändler

Siehe auch:
 Fohrer
 Vohrer
 Forrer